Иван Сергеевич Вишневский:
 Вишневский, Иван Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист, защитник.
 Вишневский, Иван Сергеевич (1960—2018) — российский композитор и музыкальный журналист.